Manuele Celio, né le  à Faido en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier gauche. Il est le père de Yannic Celio.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 28 || 1 || - || - || - || || || || ||  
|-
| 1983-1984 || HC Ambrì-Piotta || LNB
|| - || 9 || - || - || - || || || || ||  
|-
| 1984-1985 || HC Ambrì-Piotta || LNB
|| - || 9 ||  - || - || - || || || || ||  
|-
| 1985-1986 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 33 || 8 || 8 || 16 || 14 || || || || ||  
|-
| 1986-1987 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 17 || 22 || 39 || 18 || 8 || 1 || 3 || 4 || 2 
|-
| 1987-1988 || Kloten Flyers || LNA
|| 35 || 26 || 31 || 57 || 53 || 7 || 5 || 7 || 12 || 4
|-
| 1988-1989 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 36 || 19 || 20 || 39 || 14 || 6 || 6 || 2 || 8 || 2
|-
| 1989-1990 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 12 || 10 || 22 || 12 || 5 || 4 || 2 || 6 || 2
|-
| 1990-1991 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 16 || 21 || 37 || 83 || 8 || 6 || 8 || 14 || 4
|-
| 1991-1992 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 20 || 20 || 40 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1992-1993 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 12 || 10 || 22 || 46 || 11 || 6 || 3 || 9 || 6
|-
| 1993-1994 || Kloten Flyers || LNA
|| 30 || 7 || 8 || 15 || 22 || 12 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| 1994-1995 || Kloten Flyers || LNA
|| 25 || 2 || 3 || 5 || 10 || 12 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 1995-1996 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 10 || 11 || 21 || 12 || 10 || 3 || 7 || 10 || 4
|-
| 1996-1997 || Kloten Flyers || LNA
|| 45 || 13 || 18 || 31 || 26 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1997-1998 || Kloten Flyers || LNA
|| 40 || 10 || 9 || 19 || 30 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 36 || 12 || 22 || 34 || 12 || 15 || 6 || 2 || 8 || 6
|-
| 1999-2000 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 45 || 13 || 13 || 26 || 14 || 9 || 3 || 3 || 6 || 14
|-
| 2000-2001 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 7 || 8 || 15 || 16 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2001-2002 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 10 || 8 || 15 || 10 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 10 || 5 || 15 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6 

|701||225||247||471||442||131||51||47||98||64

Notes et références 

Naissance en juin 1966
Naissance à Faido
Sportif tessinois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EHC Kloten
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992